

Geografia 
Tiwi – comune della provincia di Albay, nelle Filippine
Tiwi – insediamento nella provincia costiera del Kenya
Tiwi – sito archeologico e un insediamento dell'Oman
Tiwi – Northern Territory, un sobborgo di Darwin in Australia
Isole Tiwi – isole 80 km (50 miglia) a nord di Darwin

Altro 
Tiwi – popolo delle Isole Tiwi
Lingua tiwi – lingua parlata dal popolo Tiwi